It's an Ill Wind – film del 1915 diretto da Arthur Ellery
 It's an Ill Wind – film del 1939 diretto da Cal Dalton e Ben Hardaway